Englert est un patronyme d'origine germanique, porté en Europe du Nord et centrale notamment par :

Alice Englert, actrice néo-zélandaise, fille de la réalisatrice Jane Campion.
François Englert, né en 1932, physicien belge, co-lauréat du Prix Nobel de physique 2013,
Michał Englert (1975-), directeur de la photographie polonais.
Sabine Englert, joueuse de handball allemande.

Homonymie de patronyme